Игорь Новиков: 
 Новиков, Игорь Алексеевич (род. 1961) — советский и российский художник-нонконформист.
 Новиков, Игорь Дмитриевич (род. 1935) — советский и российский астрофизик, член-корреспондент РАН.
 Новиков, Игорь Николаевич (в монашестве Филипп; 1973) — архиерей Русской православной церкви, епископ Карасукский и Ордынский.